Gli Euornithes (il cui nome significa "veri uccelli") è un clade di uccelli estinti che comprende il più recente antenato comune di tutti gli avialae più vicino ai moderni uccelli che a Sinornis.

Descrizione 
Clarke et al. (2006) ha rilevato che gli euornithians noti sono le più primitive forme (il Yanornithiformes) che hanno un mosaico complesso di caratteristiche avanzate e primitive. Queste specie hanno mantenuto le loro caratteristiche primitive come la gastralia e una sinfisi pubica. Essi hanno inoltre dimostrato i primi moderni pigostili, e l'esemplare tipo di Yixianornis (IVPP 13631) conserva otto penne della coda allungate da timoniere, in un arrangiamento visto solo nelle forme moderne. Non ci sono uccelli privi di pigostilo che mostrano un ventaglio di piume per la coda di questo tipo; invece, mostrano un accoppiato di soli pennacchi o un ciuffo di brevi piume.

Classificazione 
La denominazione degli Euornithes fu utilizzata per una vasta gamma di gruppi di avialan da quando è stato nominato per la prima volta da Edward Drinker Cope, nel 1889. È stato definito come un clade, nel 1998, da Paul Sereno, che ne fece il gruppo di tutti gli animali più vicino agli uccelli che agli enantiornithes (rappresentati da Sinornis). Questa definizione comprende attualmente anche la famiglia degli Ornithuromorpha, nominato e definito da Luis Chiappe, nel 1999, come l'antenato comune di Patagopteryx, Vorona e Ornithurae, oltre a tutti i suoi discendenti. Poiché questa definizione è basato sui nodi e l'altro ramo basata, sugli Ornithuromorpha è un gruppo leggermente meno inclusivo.

Cladogrammi 
Il seguente cladogramma segue i risultati delle analisi filogenetiche di Lee et al., 2014:

Altri generi 
Ciò che segue è un elenco di generi primitivi di euornithiani e quelli che non possono essere riferimento con fiducia a tutti i sottogruppi, a seguito di Holtz (2011), salvo diversamente indicato.
 Alamitornis
 Changmaornis
 Changzuiornis
 Dingavis
 Gargantuavis
 Horezmavis
 Iteravis
 Hulsanpes?
 Juehuaornis
 Jiuquanornis 
 Platanavis
 Wyleyia?
 Yumenornis
 Xinghaiornis
 Zhyraornis
Si noti che Holtz comprendeva anche i generi Eurolimnornis e Piksi come euornitheans, anche se da allora sono stati nuovamente identificati come pterosauri.

Note

Collegamenti esterni 
 

Uccelli

Uccelli fossili